Ernstthal bezeichnet:

 Ernstthal (Hohenstein-Ernstthal), einen Stadtteil von Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Ernstthal (Lauscha), Ortsteil von Lauscha, Thüringen
 Ernstthal (Schleusegrund), Ortsteil von Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen